Донс — фамилия. Известные носители:

 Донс, Оге (1903—1993) — датский писатель.
 Донс, Элисабет (1885—1942) — датская артистка оперы.
 Донс, Эрик (1915—2002) — норвежский государственный деятель, дипломат.

См. также 
 Донса